Piratenrepublik steht für:

 Republik der Piraten, New Providence auf den Bahamas
 Piratenrepublik Bou-Regreg von Salé, siehe unter Salé#Piratenrepublik Bou-Regreg
 Piratenrepublik Libertalia (möglicherweise utopisch), Madagaskar, siehe Geschichte Madagaskars#Libertalia

Siehe auch
 Libertalia: Die utopische Piratenrepublik, Daniel Defoe zugeschriebenes Werk
 Goldenes Zeitalter (Piraterie)